El campeonato de la División Intermedia 2020 iba a ser la 103ª edición del campeonato de Segunda División y la 24ª edición de la División Intermedia, desde la creación de la misma en 1997. Iba a ser organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol contando con la participación de 16 clubes.

Los equipos nuevos en la categoría son los ascendidos Sportivo Ameliano de Asunción, campeón de la Primera División B; Tacuary de Asunción, subcampeón de la Primera División B y Guaraní de Trinidad, campeón de la Primera División B Nacional. Así también los clubes Deportivo Capiatá de Capiatá y Deportivo Santani de San Estanislao, descendidos de la Primera División.

El campeonato fue suspendido debido a la pandemia del coronavirus que azotó en 2020.

Finalmente el día viernes 11 de septiembre de 2020, la Asociación Paraguaya de Futbol decidió suspender oficialmente esta temporada, pasando este calendario para el 2021.

Ascensos y descensos

Abandonan la Segunda División 

</td>

Nuevos equipos en la categoría

Distribución geográfica de los clubes

Equipos participantes

Véase también 
 Estadios de Paraguay
 Copa Paraguay 2020
 Apertura 2020
 Clausura 2020
 Interligas 2019/20
 Nacional B 2020
 Primera B 2020
 Primera C 2020

Referencias 

Campeonato 2020
Deporte en Paraguay en 2020
Fútbol en 2020
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19
Campeonatos de fútbol cancelados